Cette page regroupe l'ensemble des '''monuments classés de la ville d'Affligem.

|}

Voir aussi 
 
 Liste des monuments historiques de la province du Brabant flamand

 Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, 2011

Affligem
Affligem